Kramptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kramptjärnen (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Kramptjärnen (Järnboås socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (15,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn